Парламентские выборы на Аландских островах (1987) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 18 октября 1987 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (18 октября 1987 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1987
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1987
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1987
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3063
| -641
|align="right" | 28,7
|align="right" | −6,9
|align="right" | 9
|align="right" | −2

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 2530
| -475
|align="right" | 23,7
|align="right" | −5,2
|align="right" | 8
|align="right" | −1

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 1839
| +112
|align="right" | 17,3
|align="right" | +0,7
|align="right" | 5
|align="right" | 0

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands Socialdemokrater)
| 1489
| -228
|align="right" | 14,0
|align="right" | −2,5
|align="right" | 4
|align="right" | −1

|-
|align=left|Независимый блок (Obunden Samling)
| 750
| -
|align="right" | 7,0
|align="right" | -
|align="right" | 2
|align="right" | +2

|-
|align=left|Аландская партия зелёных (Gröna på Åland)
| 709
| -
|align="right" | 6,7
|align="right" | −
|align="right" | 2
|align="right" | +2

|-
|align=left|Свободные Аланды (Fria Åland)
| 280
| -
|align="right" | 2,6
|align="right" | −
|align="right" | 0
|align="right" | 0

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|10 660
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: Åsub 
|}

1987
Октябрь 1987 года
Аландские острова
1987 год в Финляндии